

Freiburg im Breisgau – città extracircondariale del Baden-Württemberg
 Freiburg/Elbe – comune mercato (Flecken) del circondario di Stade (Bassa Sassonia)

Freiburg in Schlesien (oggi Świebodzice) – città nel voivodato della Bassa Slesia (distretto di Świdnica)

Friburgo – città capoluogo del Canton Friburgo

Pagine correlate
Friburgo
Freiberg (disambigua)
Freyburg (Unstrut)

Altri progetti